Where the Wild Things Are ist der Originaltitel von

 Where the Wild Things Are (Album), ein Live-Album und DVD von Steve Vai
 Wo die wilden Kerle wohnen, ein Bilderbuch des Illustrators und Autors Maurice Sendak aus dem Jahr 1963
 Wo die wilden Kerle wohnen (Film), auf dem Buch basierender Fantasyfilm des Regisseurs Spike Jonze aus dem Jahr 2009